Smolnica kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Smolnitsa, distrikt, Dobritj, Obsjtina Dobritj-Selska,

Polen 

 Smolnica (ort i Polen, Västpommerns vojvodskap), Powiat myśliborski, 
 Smolnica (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat gliwicki, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar